Igreja de Lyjny — na Abecásia, Geórgia
Mosteiro de Timotesubani — que inclui uma Igreja da Dormição; na Mesquécia-Javaquécia, Geórgia
Abadia da Dormição — edifício monástico em Jerusalém

Desambiguações de templos